SVNManager — веб-приложение с открытым кодом, написанное на языке PHP и представляющее собой веб-интерфейс для администрирования и конфигурирования хранилищ Subversion.

Позволяет пользователю создавать и управлять проектами без использования командной строки клиента Subversion. SVNManager предоставляет простой, быстрый и мощный механизм управления правами доступа к репозиторию.

Возможности:
 Создавать, удалять, делать и восстанавливать дампы репозиториев,
 Управлять пользовательскими аккаунтами для доступа к репозиториям,
 Управлять группами
 Приглашать пользователей по электронной почте, чтобы они могли создать аккаунт на сервере

Ссылки 
 Официальный сайт

Subversion